Malinovy (Koersk) - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Malinovy (Saratov) - posjolok in de Russische oblast Saratov
 Malinovy (Sverdlovsk) - posjolok in de Russische oblast Sverdlovsk
 Malinovy (Tambov) - posjolok in de Russische oblast Tambov
 Malinovy (rivier) - zijrivier van de Amoer in de Russische oblast Amoer